La Superliga russa di pallavolo maschile 2013-2014 si è svolta dal 26 ottobre 2013 al 4 maggio 2014: al torneo hanno partecipato 14 squadre di club russe, 1 ucraina ed 1 bielorussa; la vittoria finale è andata per la sesta volta al Volejbol'nyj klub Zenit-Kazan'.

Regolamento
La competizione prevede che le sedici squadre partecipanti siano due gruppi da otto squadre ciascuno. La divisione è dettata dai risultati della stagione precedente, seguendo il metodo della serpentina. Pur essendo divise in due gruppi, tutte le squadre si affrontano tra loro, ma, mentre le squadre appartenenti allo stesso gruppo si affrontano in gare di andata e andata e ritorno, le squadre appartenenti a due gruppi diversi si incontrano una volta sola; al termine della regular season le prime due classificate di ognuno dei due gruppi accedono ai quarti di finale dei play-off scudetto, mentre le squadre classificate tra il terzo ed il sesto posto, disputano gli ottavi di finale; chi vince accede ai quarti, chi perde raggiunge ai play-out le ultime due classificate nei due gruppi. Sono previsti i play-off per il quinto posto, disputati tra le perdenti dei quarti di finale, ed una finale per il terzo posto, disputata tra le due semifinaliste perdenti. È prevista una retrocessione diretta per l'ultima classificata, mentre la penultima e la terzultima prendono parte un torneo di qualificazione alla Superliga, nel quale sfidano la seconda e la terza classificata della Vysšaja Liga A. Come nella stagione precedente vengono ospitati due club esteri, uno ucraino ed uno bielorusso, rispettivamente  e ; entrambe le formazioni ospiti concorrono ai play-off per il titolo, ma sono esonerate dal disputare eventualmente i play-out.

La formula del torneo è stata tuttavia cambiata a competizione in corsa a causa della partecipazione del Belogor'e alla Coppa del Mondo per club. A causa della concomitanza delle date dei play-off col torneo, la federazione russa ha adottato una formula più breve: viene stilata una classifica unica e le prime due classificate accedono direttamente alla Final 6, mentre le squadre classificate dal terzo al decimo posto si incrociano e si sfidano al meglio delle cinque gare per gli ultimi quattro posti a disposizione; nella Final 6 le squadre vengono divise in due gironi dal tre squadre ciascuno, con le prime due classificate che si incrociano nelle semifinali in gara unica; sempre in gara unica vengono disputate anche le finali per il quinto e terzo posto, oltre che la finalissima.

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Spareggi

Final 6

Fase a gironi

Girone A

Girone B

Semifinali

Finale 5º posto

Finale 3º posto

Finale

Torneo di qualificazione alla Superliga

Risultati

Classifica

Classifica finale

Statistiche

Note

Collegamenti esterni
 

 2013-2014
Pallavolo nel 2013
Pallavolo nel 2014